— 27-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 29 августа 2012 года на лейбле King Records.

Видеоклип 
Режиссёр видео к «Gingham Check» — Джозеф Кан.

Список композиций 
Сингл был издан в 3-x версиях — Type-A (CD+DVD), Type-B (CD+DVD) и в  (CD). Поскольку Type-A и Type-B были в двух вариантах с разными каталоговыми номерами, обычном и лимитированном, то по факту версий было 5.

Type-A

Type-B

Театральное издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Профили на King Records
 Type-A, первопрессное лимитированное издание
 Type-A, обычное издание
 Type-B, первопрессное лимитированное издание
 Type-B, обычное издание
 Театральное издание - King Records

Синглы AKB48
Синглы 2012 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)